Фабрис Лукини (, Люшини́, (имя при рождении — Робер Лукини), род. 1 ноября 1951 года в Париже) — французский киноактёр. Известен по ролям в фильмах «Возвращение Казановы», «Барни и его маленькие неприятности», «Откровенное признание», «Мольер». Обладатель премии  за лучшую роль второго плана в фильме Клода Лелуша «Всё об этом» (1993) и Кубка Вольпи за роль в фильме «Горностай» (2015).

Биография 
Робер Лукини родился 1 ноября 1951 года в 9 округе Парижа. Его отец, Адельмо Лукини (1910—2008) был итальянцем, уроженец Вильрю, он торговал фруктами и овощами. Мать Робера, Элен Раульак (1919—2008), родилась в Париже. В семье Лукини было еще два сына, Ален и Мишель. Родители держали овощную лавку в районе Гут-д’Ор в 18-м округе Парижа, здесь прошло детство будущего актера. Робер Лукини с большим трудом получил школьный аттестат благодаря «старому учителю, который разглядел в нем некоторые способности к диктовке и письму» и подготовил его к экзамену. Поскольку его не привлекала учеба, в 1965 году мать устроила Робера подмастерьем в фешенебельную парикмахерскую на авеню Матиньон, которой руководил Жак Франс. Здесь Робер поменял имя на Фабрис. 

В 1965 году Адельмо Лукини разорился и стал водителем грузовика, его жене пришлось работать уборщицей.

Лукини с детства отличался непоседливостью и живостью ума. Он был влюблён во французскую литературу, читал Бальзака, Флобера и Пруста. Его творческие способности, увлечения музыкой soul и творчеством Джеймса Брауна) принесли первую роль. Он часто посещал ночные клубы, в том числе парижский Whiskey à Gogo, где на танцполе заметили владельцы клуба Пол Пачини и Бен Саймон. Они предложили Лукини аниматором филиала их ночного клуба, который планировали открыть в Ангулеме. Лукини брал уроки драматического искусства у Жана-Лорана Коше. Как актёра Лукини «открыл» Филипп Лабро. Появившись в нескольких второстепенных фильмах, тот познакомился с Эриком Ромером, который дал начинающему актеру роль в своём фильме «Колено Клер» (1970), а через несколько лет уже главную в «Персевале Валлийце» (1978). 

В 1980-х, избрав для себя карьеру в интеллектуальном кинематографе, Лукини поначалу продолжал зарабатывать парикмахером и доставщиком еды. Однако в краткий срок он стал одним из ведущих французских актёров кино и театра. В 1985 году Лукини был номинирован на премию «Сезар» за мужскую роль второго плана в фильме «Ночи полнолуния». В 1987 году снялся в ещё одной знаковой для себя картине — «Четыре приключения Ренетт и Мирабель». Ключевым фильмом в карьере Лукини, благодаря которому он стал действительно популярным, считается «» (1990) Кристиана Венсана.

Фильмография 
  — Всё может случиться / Tout peut arriver — Фабрис
  — Колено Клер / Le Genou de Claire — Венсан
  — Аморальные истории / Contes immoraux — Андрэ
  — Виолетта Нозьер / Violette Nozière — Камю
  — Персеваль Валлиец / Perceval le Gallois — Персеваль
  — Даже дети грустят / Même les mômes ont du vague à l'âme — Артур
  — Жена авиатора / La Femme de l’Aviateur — Меркиллат
  — Ночи полнолуния / Les Nuits de la pleine lune — Октав
  — Эммануэль 4 / Emmanuelle 4 — гипнотизёр
  — Не клянитесь ни в чём / Il ne faut jurer de rien — Николя
  — Макс, моя любовь / Max mon amour — Николя
  — П. Р.О. Ф.И. / P.R.O.F.S. — Мишель
  — Гостиница счастья / Hotel du paradis — Артур
  — Семейный совет / Conseil de famille — адвокат
  — Четыре приключения Ренетт и Мирабель / Quatre aventures de Reinette et Mirabelle — продавец картины
  — Уши в зубах / Les Oreilles entre les dents — Люк Фабри
  — Цвет ветра / La Couleur du vent — Серж
  — Пташка, я тебя общиплю / Alouette je te plumerai — Жак
  — Уран / Uranus — месье Журден
  — Скромница / La Discrète — Антуан
  — Совсем ничего / Riens du tout — месье Лё Пти
  — Возвращение Казановы / Le Retour de Casanova — Камиль
  — Дерево, мэр и медиатека / L’Arbre, le maire et la médiathèque — Марк Россиньоль
  — Ядовитое дело / Toxic affair — аналитик
  — Всё об этом / Tout ça… pour ça!! — Фабрис Ленорман
  — Полковник Шабер / Le Colonel Chabert — Дервий
  — Год Джульетты / L’Année Juliette — Камиль Прадер
  — Мужчина и женщина: способ применения / Hommes femmes : mode d’emploi — Фабио Лини
  — Безрассудный Бомарше / Beaumarchais, l’insolent
  — Очень чистый воздух / Un Air si pur — Магнус
  — К бою / Le Bossu — Гонзак
  — Ничего о Робере / Rien sur Robert — Дидье Темпль
  — Только не скандал / Pas de scandale — Грегуар Жанкур
  — Барни и его маленькие неприятности / Barnie et ses petites contrariétés — Барни, муж Люси
  — Цена жизни / Le Coût de la vie — Бретт
  — Откровенное признание / Confidences trop intimes — Уильям
  — Колокол прозвонил / La Cloche a sonné — Симон Аркос
  — Жан-Филипп / Jean-Philippe — Фабрис
  — Мольер / Molière — месье Жорден
  — Париж / Paris — Ролан Верней
  — Девушка из Монако / La Fille de Monaco — Бертран Бовуа
  — Высокий музей, низкий музей / Musée haut, musée bas — охранник музея Малро
  — Гости моего отца / Les Invités de mon père — Арно Помелль
  — Отчаянная домохозяйка / Potiche — Робер Пуйоль
  — Женщины с шестого этажа / Les Femmes du 6e étage — Жан-Луи Жюбер
  — Астерикс и Обеликс в Британии / Astérix chez les Bretons — Юлий Цезарь
  — В доме / Dans la maison — Germain
  — Альцест на велосипеде / Alceste à bicyclette — Серж Таннер
  — Другая Бовари / Gemma Bovery — Мартен Жубер
  — Горностай / L’Hermine — судья Мишель Раси́н
  — В тихом омуте / Ma Loute — Андре ван Петегем
  — Видок: Охотник на призраков / L'Empereur de Paris — Жозеф Фуше
  — Тайна Анри Пика / Le Mystère Henri Pick — Жан-Мишель Руш

Признание 
 1999 — Кавалер Ордена «За заслуги» (Франция)

Примечания

Литература 
 Robert Belleret, « Fabrice Luchini l'incandescent », in Portraits sur le vif, Amazon, avril 2014

Ссылки 

Киноактёры Франции